Osoby o tym nazwisku:
 Adolf Metzner – niemiecki lekkoatleta i lekarz
 Franz Ludwig Metzner – niemiecki prawnik, członek SS
 Karl-Heinz Metzner – niemiecki piłkarz